George Bruce Upton – politico statunitense
 George Putnam Upton – giornalista e scrittore statunitense

Pagine correlate 
 Upton